Koblenz ist der Name folgender Orte:
 Koblenz, kreisfreie Stadt am Zusammenfluss von Rhein und Mosel in Rheinland-Pfalz (Deutschland)
 Koblenz AG, Gemeinde am Zusammenfluss von Rhein und Aare im Kanton Aargau (Schweiz)
 Koblenz (Gößnitz), Ortsteil der Stadt Gößnitz im Landkreis Altenburger Land in Thüringen (Deutschland)
 Koblenz (Lohsa), Ortsteil der Gemeinde Lohsa (ehemals Knappensee) im Landkreis Bautzen in Sachsen (Deutschland)

Koblenz ist der Name folgender Personen:
 Alexander Koblenz (1916–1993), lettischer Schachspieler, Schachtrainer und Schachjournalist
 Babette Koblenz (* 1956), deutsche Komponistin
 Peter von Koblenz  (um 1440–1510), mittelalterlicher Baumeister

Siehe auch:

 Coblenz
 Conflans
 Confluentes
 Confolens
 Couffoulens
 Koblentz, Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern